Лури — фамилия.

Известные носители:
 Лури, Джон (род. 1952) — джазовый композитор, актёр и художник.
 Лури, Ричард (род. 1940) — журналист, писатель и переводчик, колумнист.

Топонимы 
 Лури (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.

См. также 
 Лури — самоназвание лурского языка
 Лори
 Лория
 Лурия
 Лурье